Rantoul kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rantoul (Illinois)
Rantoul (Kansas)